Swan Lake Township, un township, du comté d'Emmet en Iowa.
Swan Lake Township, un township du comté de Pocahontas en Iowa.
 , un township, du comté de Stevens dans le Minnesota.

Homonymie de townships